''Lägenön kan verwijzen naar een van de volgende eilanden van het Zweedse Kalix-archipel:

 Lägenö-Furuholmen
 Fälesön-Lägenön
 Lägenön (west)